För själva tätorten Arteixa, se Arteixo (kommunhuvudort)

Arteixo, eller Arteijo, är en kommun i provinsen Coruña  i Spanien. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Arteixo gränsar till La Coruña, Culleredo och Laracha.

I kommunen finns ett raffinaderi som tillhör Repsol och huvudkontoret för Inditex.

Sedan 2007 har i kommunen byggts La Coruñas nya hamn på  halvön Punta Langosteira, vilken ska ersätta den gamla hamnen i La Coruñas centrumt.

Källor 
Denna artikel är delvis baserad på artikeln Arteixo på engelskspråkiga Wikipedia.

Externa länkar

Indelningar i Galicien